Le mot gland est originellement un nom commun désignant le fruit du chêne. Il vient de l'accusatif singulier (glandem) d'un nom latin de même sens, qui a aussi donné le mot glande.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le gland est une structure génitale présente chez la plupart des mammifères ; il prend une forme et des fonctions partiellement différentes chez le mâle et chez la femelle.
 Le gland du clitoris est une partie externe et visible du clitoris.
 Le gland du pénis est l'extrémité du pénis ; il est ouvert en son centre par le méat urétral, et recouvert au repos par le prépuce.
 La couronne perlée du gland est un ensemble de petites excroissances blanches pouvant apparaître à la base du gland.
 Le frein du gland est une languette de peau qui retient le prépuce à la face inférieure du gland.

Biologie 
 Les glands sont les fruits de diverses espèces de chênes.
 La pourriture noire du gland est une maladie cryptogamique due à l'espèce Ciboria batschiana.
 Les glands de mer (Balanomorpha) sont un ordre de Crustacés cirripèdes.
 Les glands de terre sont des tubercules comestibles produits par la Glycine tubéreuse (Apios americana).
 La Gland rind est une race bovine allemande.

Culture et société

Alimentation 
 En pâtisserie, le gland est un chou de forme oblongue, garni de crème pâtissière à la vanille puis glacé au sucre cuit au cassé.
 Le Monkey Gland est un short drink à base de gin, de jus d'orange, d'absinthe et de grenadine.
 La purée de glands est une préparation à la base de divers mets (pâtés, tartes sucrées).

Décoration intérieure 
 Le gland est un ornement utilisé en passementerie.

Jeux 
 Dans le domaine des jeux de cartes, le gland est l'une des quatre enseignes du jeu de cartes allemand.

Littérature 
 Le Gland et la Citrouille est une fable de Jean de La Fontaine, parue en 1678.

Musique 
 Iron Gland est une chanson de l'album Dirt (1992), d'Alice in Chains.

Outillage 
 Le gland est une sorte de tenailles en bois qu'employaient les parcheminiers et les fabricants de peignes.

Toponyme

France 
 Gland, une commune de l'Aisne (région Hauts-de-France) ;
 Gland, une commune de l'Yonne (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 le Gland, une rivière coulant dans les Ardennes (région Grand Est) et dans l'Aisne (région Hauts-de-France), affluent de l'Oise ;
 le Petit Gland, un affluent du Gland ;
 le Gland, une rivière coulant dans l'Ain  (région Auvergne-Rhône-Alpes), affluent du Rhône ;
 le Gland, une rivière coulant dans le Doubs (région Bourgogne-Franche-Comté), affluent du Doubs ;

Suisse 
 Gland, une commune du canton de Vaud.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France